ZNE peut faire référence à :
  ;
 Zone de numérotation élémentaire, en France.